Analizator barw - urządzenie służące w fotografii do określenia i dobrania odpowiedniej korekcji barw przy pomocy filtrów podczas wykonywania odbitek z przeźroczy lub negatywów.

Zobacz też 
 Analizator widma

Analizatory
Sprzęt fotograficzny